Brenner kan syfta på:

Geografi 
 Brenner, Sydtyrolen − ort och kommun i Italien
 Brennerpasset – ett bergspass vilket samtidigt utgör gränsövergång mellan Österrike och Italien
 Brenner (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1959–1954

Personer 
 Brenner (släkt)
 Brenner (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet